Robert Richard Sheehan (né le  à Weymouth, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace qui joua dans la Ligue nationale de hockey pour les Canadiens de Montréal, les Golden Seals de la Californie, les Black Hawks de Chicago, les Red Wings de Détroit, les Rangers de New York, les Rockies du Colorado et les Kings de Los Angeles, et dans l'association mondiale de hockey pour les Raiders de New York, les Golden Blades de New York/Knights du New Jersey, les Oilers d'Edmonton et les Racers d'Indianapolis.

Carrière 

Il fut repêché par les Canadiens de Montréal au  du repêchage amateur de la LNH 1969,  au total, des Black Hawks de St. Catharines.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1968-1969 || Black Hawks de Saint Catharines || AHO|| 44|| 44|| 41|| 85|| 6|| || || || || 
|-
|1969-1970|| Voyageurs de Montréal || LAH|| 46|| 16|| 27|| 43|| 8|| 8|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|1969-1970|| Canadiens de Montréal || LNH|| 16|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || || 
|-
|1970-1971||Voyageurs de Montréal || LAH|| 35|| 24|| 21|| 45|| 14|| 3|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
|1970-1971|| Canadiens de Montréal || LNH|| 29|| 6|| 5|| 11|| 2|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1971-1972|| Golden Seals de la Californie || LNH|| 78|| 20|| 26|| 46|| 12|| || || || || 
|-
|1972-1973 || Raiders de New York || AMH || 75|| 35|| 53|| 88|| 17|| || || || || 
|-
| rowspan="2"|1973-1974 || Golden Blades de New York /Jersey || AMH || 50|| 12|| 8|| 20|| 8|| || || || || 
|-
|| Oilers d'Edmonton || AMH || 10|| 1|| 3|| 4|| 6|| 5|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
|1974-1975 || Oilers d'Edmonton || AMH || 77|| 19|| 39|| 58|| 8|| || || || || 
|-
|1975-1976|| Black Hawks de Chicago || LNH|| 78|| 11|| 20|| 31|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1976-1977|| Reds de Rhode Island || LAH|| 36|| 28|| 26|| 54|| 18||| || || || || 
|-
|1976-1977|| Red Wings de Détroit || LNH|| 34|| 5|| 4|| 9|| 2|| || || || || 
|-
|1977-1978|| Nighthawks de New Haven || LAH|| 43|| 13|| 26|| 39|| 14|| 15|| 7|| 5|| 12|| 4
|-
|1977-1978 || Racers d'Indianapolis || AMH || 29|| 8|| 7|| 15|| 6|| || || || || 
|-
|1978-1979|| Nighthawks de New Haven || LAH|| 70|| 33|| 48|| 81|| 26|| || || || || 
|-
|1978-1979|| Rangers de New York || LNH|| || || || || || 15|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
|1979-1980 || Texans de Fort Worth || LCH || 31|| 18|| 20|| 38|| 14|| || || || || 
|-
|1979-1980|| Nighthawks de New Haven || LAH|| 13|| 8|| 7|| 15|| 2|| || || || || 
|-
|1979-1980|| Rockies du Colorado || LNH|| 30|| 3|| 4|| 7|| 2|| || || || || 
|-
|1980-1981|| Rockies du Colorado || LNH|| 41|| 1|| 3|| 4|| 10|| || || || || 
|-
|1981-1982|| Nighthawks de New Haven || LAH|| 74|| 21|| 17|| 38|| 32|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|1981-1982|| Kings de Los Angeles || LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
|1982-1983|| Whalers de Binghamton || LAH|| 48|| 7|| 18|| 25|| 6|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0

| 241|| 75|| 110|| 185|| 45|| 5|| 1|| 3|| 4|| 0

| 310|| 48|| 63|| 111|| 50|| 25|| 4|| 3|| 7|| 8

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1949
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Seals d'Oakland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Raiders de New York
Joueur des Golden Blades de New York/Knights du New Jersey
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Racers d'Indianapolis
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace